Badstüberstraße ist ein Straßenname in
 Rostock, siehe Badstüberstraße (Rostock)
 Stralsund, siehe Badstüberstraße (Stralsund).